A Seleção Argentina de Futebol é uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Amistosos prévios

Escalação

Classificação

Primeira fase 

Como cabeça de chave do Grupo F, a Argentina enfrentou as seleções de Bósnia e Herzegovina, de Irã e da Nigéria.

Segunda fase

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Final 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014